Fairman est un patronyme porté notamment par :

Jack Fairman (1913-2002), pilote anglais ;
Paul W. Fairman (1916-1977), écrivain américain de roman policier, science-fiction, western, roman érotique, soap opera.